

Geografia
 Dahme – comune tedesco dello Schleswig-Holstein
 Dahme/Mark – città tedesca del Brandeburgo
 Dahme – fiume tedesco

Persone
 Kimberley Dahme – musicista statunitense